Суперкубок України з футболу 2005 — другий розіграш Суперкубка України, щорічного футбольного матчу, у якому зустрічаються чемпіон країни та володар Кубка України попереднього сезону. Матч відбувся 9 липня 2005 року в місті Одесі на стадіоні «Чорноморець» у присутності понад 34 тис. глядачів. У матчі зустрілися донецький «Шахтар» як чемпіон України сезону 2004—2005 і київське «Динамо» — володар Кубка. В основний час була зафіксована нічия 1:1, у серії післяматчевих пенальті сильнішою виявилась донецька команда: рахунок 4:3.

Протокол матчу 

* Примітки:В — воротар, ЗХ — захисник, ПЗ — півзахисник, НП — нападник

Статистика

Посилання 
 Протокол матчу на сайті донецького «Шахтаря»
 Серія пенальті на сайті youtube.com 

2005 у футболі
2005
Спортивні змагання в Одесі
2005 в українському спорті
Події 9 липня
Липень 2005
2005 в Одесі